Nikto (ras), een fictieve soort uit de Starwars-serie.
Nikto, een softwarepakket dat voor informatiebeveiliging wordt gebruikt.